Recorde, ato de superar limites
Ou ainda:
 Grupo Record, um grupo de mídia do Brasil
 RecordTV, rede de televisão aberta do Brasil
 Record News, rede de televisão aberta de notícias do Brasil
 Rádio Record, estação de rádio de São Paulo, SP
 Record (jornal desportivo), um jornal desportivo de Portugal
 Grupo Editorial Record, uma editora do Brasil

Desambiguação